Джузе́ппе Доссе́на (род. 2 мая 1958, Милан) — итальянский футболист, тренер. Кавалер золотой цепи за спортивные заслуги (2017).

Карьера 
Доссена воспитанник клуба «Торино». В 1976 году стал привлекаться к играм за первую команду, однако, в чемпионате так и не дебютировал и в следующем году покинул клуб и перешёл в «Пистойезе». Позже, в 1982 году, будучи игроком «Торино» вновь, принимал участие в чемпионате мира 1982. Также играл в «Болонье», «Удинезе», «Сампдории» и «Перудже».

В 1998 году начал полноценную тренерскую карьеру, возглавив сборную Ганы и представляя на международном уровне в течение двух лет (1998—2000), затем работал помощником Чезаре Мальдини в сборной Парагвая, и помогая подготовиться к чемпионату мира 2002. Также был главным тренером сборной Албании. 

30 августа 2010 года Доссена вернулся к тренерской работе, возглавив многократного чемпиона Эфиопии клуб «Сент-Джордж». В настоящее время Доссена работает аналитиком итальянской общественно-правовой телерадиокомпании РАИ.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте laziowiki.org
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Пистойезе»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Футбольные тренеры Италии
Тренеры сборной Ганы по футболу
Тренеры сборной Албании по футболу
Тренеры ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Тренеры ФК «Сент-Джордж»